Тембладера има више значења:

 Тембладера (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тембладера, Пасо Вијехо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику